Pemphigus vulgaris, een auto-immuunziekte
Pemphigus (geslacht), een geslacht van bladluizen